ТРО — многозначная аббревиатура:
 ТРО — Татарстанское региональное отделение
 ТРО — твердые радиоактивные отходы
 ТРО — тверское региональное отделение
 ТРО — телерадиовещательная организация
 ТРО — томское региональное отделение
 ТРО — трубка для ректального орошения
 ТРО Союза — телеканал Союзного государства

См. также 
 ТрО — силы территориальной обороны Вооружённых сил Украины
 Тро
 Кари Тро — норвежская фристайлистка.
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей